37. Mistrzostwa Europy Juniorów w Pływaniu pod patronatem Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN) odbyły się w dniach 7 lipca – 18 lipca 2010 roku w Helsinkach.

Stolica Finlandii była gospodarzem mistrzostw po raz pierwszy.

Arena mistrzostw 

Główną areną mistrzostw w 2010 roku była Mäkelänrinne Swimming Centre w Helsinkach. Tam odbywały się konkurencje pływackie i skoki do wody. Pływanie synchroniczne było rozgrywane w Tampere w Tampere Swimming Centre.

Reprezentacja Polski

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uczestnicy 
W Mistrzostwach Europy juniorów w pływaniu 2010 uczestniczyło 521 zawodników z 39 państw.

  Armenia
  Austria
  Belgia
  Białoruś
  Bułgaria
  Chorwacja
  Cypr
  Czechy
  Dania
  Estonia
 
  Finlandia
  Francja
  Grecja
  Hiszpania
  Holandia
  Irlandia
  Islandia
  Izrael
  Litwa
  Luksemburg
 
  Łotwa
  Macedonia
  Niemcy
  Norwegia
  Polska
  Portugalia
  Rosja
  Rumunia
  Serbia
  Słowacja
 
  Słowenia
  Szwajcaria
  Szwecja
  Turcja
  Ukraina
  Węgry
  Wielka Brytania
  Włochy
  Wyspy Owcze

Linki zewnętrzne 
 

2010 w sporcie
Mistrzostwa Europy juniorów w pływaniu
2010 w Finlandii